Rojst lub rojsty (lit. raistu, l. mn. raistas) – zbiorowisko roślinnych terenów podmokłych; miejsce podmokłe, niskie i bagniste, porośnięte mchami, krzewinkami i karłowatymi drzewami lub zbiorowisko roślinne tworzących torfy gatunków torfowców. Są to zbiorowiska roślinne zanikające z powodu nadmiernego osuszania terenów i eksploatacji torfu.

Słowo rojst ma pochodzenie litewskie od słowa raistas, którego używa się jako ogólne określenie na bagna i mokradła. Słowo rojst lub rojsty używane jest tylko w odniesieniu do Litwy (również w szerszym znaczeniu historycznym) lub terenów Polski graniczących z Litwą. Stąd potocznie o rojstach – bagna litewskie.

Status syntaksonomiczny 
W syntaksonomii nazwa rojsty bywa utożsamiana ze zbiorowiskami z rzędu Scheuchzerietalia palustris.

W nazwach miejscowych 
 Didysis Raistas (Rojsty Wielkie) – wieś na Litwie w rejonie janowskim
 Raistas (Rojsty) – wieś na Litwie w rejonie rakiszeckim
 Kruhły Rojst i Macie-Rojst – uroczyska w Puszczy Rudnickiej w rejonie sołecznickim na Litwie
 Porojść – wieś na Białorusi w rejonie werenowskim
 Porojść – wieś na Litwie

W kulturze 
 Rojsty – debiutancka powieść Tadeusza Konwickiego z 1947 roku poruszająca temat walki oddziałów AK na Litwie w 1944 roku
 Bunt rojstów – zbiór reportaży Józefa Mackiewicza z 1938 roku, w których autor dekonstruuje sielankowy mit Kresów Wschodnich
 Na rojstach litewskich – książka Stanisława Zaborowskiego z 1904 roku, zbiór opowiadań i wspomnień z polowań na Litwie
 Rojst – serial sensacyjno-kryminalny w reżyserii Jana Holoubka z 2018 roku
 Rojsty litewskie pod śniegiem (lub Śnieg) – obraz Henryka Weyssenhoffa, który otrzymał srebrny medal na światowej wystawie w Paryżu w 1900 roku

Zobacz też 
 mszar
 torfowisko
 oparzelisko

Przypisy

Bibliografia 
 

Typologia mokradeł
Torfoznawstwo
Zbiorowiska roślinności wodno-błotnej